Кубок независимости Армении по футболу сезона-2014/15 — 24-й розыгрыш национального Кубка среди 8 профессиональных клубов Премьер-лиги.

Первые матчи «Пюник» — «Ширак» и «Арарат» — «Алашкерт» состоялись 17 сентября 2014 года.

Турнирная сетка 

Кубок Армении по футболу
Армения
Спорт в Армении в 2014 году
Спорт в Армении в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году